Die OPPO International Championship 2017 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 29. Oktober bis 5. November in Daqing, im Nordosten der Volksrepublik China, ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Mark Selby, der sich auch dieses Jahr im Finale durchsetzte und gegen Mark Allen mit 10:7 gewann.

Preisgeld 
Wie bei der China Championship und den World Open wurde auch bei der International Championship das Preisgeld noch einmal deutlich erhöht. Alle drei großen chinesischen Turniere hatten mit jeweils insgesamt 700.000 £ Preisgeld die dritthöchste Gewinnsumme auf der Main Tour. Knapp 50.000 £ mehr wurden in diesem Jahr verteilt, die aber ausschließlich den Spielern ab dem Viertelfinale aufwärts zugutekamen.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 5.000 £ und wurde von Kyren Wilson errungen.

Finalrunde 
Am Sonntag, den 29. Oktober fanden die acht Nachholspiele statt und die erste Runde begann, die am Montag vollendet wurde. In den folgenden drei Tagen fand jeweils eine Runde statt, die beiden Halbfinale, jedes in zwei Sessions über 9 Gewinnframes, verteilten sich auf Freitag und Samstag. Am abschließenden Sonntag wurde dann das Best-of-19-Finale ausgetragen.

kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde bis auf acht Spiele vom 26. bis 30. September 2017 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Die besten zwei der Weltrangliste, Mark Selby und John Higgins, sowie die chinesischen Spieler Ding Junhui, Liang Wenbo, Zhou Yuelong, Yu Delu, Yan Bingtao und Zhao Xintong (Spiele 1, 8, 32, 35, 37, 43, 54 und 64) trugen ihre Partien erst in China aus. Sämtliche Partien wurden im Best-of-11-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Hauptrunde

Qualifikation

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Daqing